Cotswold (district), Engels district
 Cotswolds, gebied in dit district